Diese Liste enthält den Ewigen Medaillenspiegel aller Paralympischen Winterspiele einschließlich der Winter-Paralympics 2018.

Ewiger Medaillenspiegel
Medaillenspiegel der Paralympics
Paralympics, Winter